Gay Community News (Boston), američki LGBT tjednik
 Gay Community News (Dublin), irski LGBT mjesečnik